'Андрі́ївський пров́у́лок — назва провулків в різних населених пунктах.

Україна 
 1-й Андріївський провулок — провулок в Житомирі
 Андріївський провулок — провулок в Кременчуку
 Андріївський провулок — провулок в Полтаві
 Андріївський провулок — провулок в Прилуках
 Андріївський провулок — провулок в Слов'янську
 Андріївський провулок — провулок в Харкові

Див. також 
 Вулиця Андріївська
 Андріївський узвіз
 Андріївський (значення)